Jovanovac est un toponyme qui peut désigner :
Jovanovac, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Aerodrom (Kragujevac), district de Šumadija ;
Jovanovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Merošina, district de Nišava.